A Madagaszkár pingvinjei második évadja 39 epizódból áll. A hivatalos premier 2010. március 13-án volt A vörös mókus/Idő kérdése epizóddal, utolsó rész pedig Az ostrom napja 2012. június 17-én.

Epizódok

Források 

A Madagaszkár pingvinjei
Televíziós sorozatok epizódlistái